Новопокровское сельское поселение — муниципальное образование в составе Приморско-Ахтарского района Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Новопокровский сельский округ.

Административный центр — хутор Новопокровский.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 6 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Новопокровского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 

Сельские поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского края